Группа B на чемпионате Европы по футболу 2012 — одна из четырёх групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

Сразу после жеребьёвки специалисты окрестили группу B «группой смерти». В неё вошли действующий вице-чемпион мира сборная Нидерландов, бронзовый призёр Чемпионата мира 2010 года сборная Германии, а также сборные Дании и Португалии. Из четырёх команд три в настоящее время входят в четвёрку сильнейших сборных Европы.

Можно отметить «географически компактное» расположение стран, сборные которых представлены в группе. Так, Германия граничит и с Нидерландами, и с Данией, причём вторая и третья страна находятся недалеко друг от друга. Лишь Португалия расположена отдельно от этого кластера, включающего три страны.

Первые матчи в группе были сыграны 9 июня, заключительные — 17 июня 2012 года. Все шесть матчей состоялись на Украине, в Харькове и Львове.

В четвертьфинал вышли сборная Германии, которой предстоит сыграть с командой Греции, занявшей 2-е место в группе А, и сборная Португалии, которая сыграет с победителем группы А — сборной Чехии.

Турнирная таблица

Сборные

Сборная Нидерландов пока имеет в своём активе один европейский трофей: в финале Чемпионата Европы 1988 года голландцы со счётом 2:0 победили сборную СССР. На Чемпионате Европы 2008 года сборная России взяла реванш, одержав в четвертьфинальном матче победу со счётом 3:1.

На Чемпионате мира 2010 года команда Берта ван Марвека без единой осечки дошла до финала, где со счётом 0:1 уступила сборной Испании.
 
В отборочном турнире сборная Нидерландов выиграли 9 матчей из 10-ти; последний, когда 1-е место в группе было уже обеспечено, голландцы проиграли со счётом 2:3 сборной Швеции.

В рейтинге ФИФА сборная Нидерландов за последние месяцы опустилась со 2-го места на 4-е, пропустив вперёд Германию и Уругвай.

Находясь на последнем месте в группе перед третьем матчем, голландцы не имели ни одного очка. Для дальнейшего участия в чемпионате сборной Нидерландов нужно было обыгрывать сборную Португалии с преимуществом в два мяча и ждать победы сборной Германии. Немцам удалось одолеть датчан, а голландцы, поведя со счетом 1:0, в итоге проиграли встречу — 1:2.

Сборная Нидерландов отправляется домой, так и не набрав ни одного очка на турнире.

Сборная Дании является чемпионом Европы 1992 года: в финальном матче датчане одержали сенсационную победу над сборной Германии, в то время действующим чемпионом мира, со счётом 2:0 и этой победой были в первую очередь обязаны своему легендарному вратарю Петеру Шмейхелю.

В финальную часть Чемпионата Европы 2008 года датчане пробиться не сумели, оказавшись в одной группе со сборными Испании и Швеции; в финальной стадии Чемпионата мира 2010 года не вышли из группы, заняв 3-е место (среди соперников оказалась и сборная Нидерландов). В нынешнем отборочном турнире команда, вот уже 12 лет возглавляемая Мортеном Ольсеном, оказалась в одной группе со сборной Португалии; проиграв ближайшему сопернику выездной матч и выиграв домашний, датчане заняли первое место в группе Н.

В рейтинге ФИФА сборная Дании за последние месяцы поднялась с 11-го места на 9-е.

Перед третьим матчем датчане имели в своем активе три очка и были на одной строчке с португальцами. Для того, чтобы остаться на турнире сборной Дании была нужна победа над сборной Германии, но в случае победы голландцев в параллельном матче её устроила бы даже ничья. Датчане уступили в последнем матче немцам со счетом 1:2, а голландцы с таким же счетом — сборной Португалии.

Сборная Дании, заняв с тремя очками третье место, покидает чемпионат.

Сборная Германии (ФРГ) участвует в чемпионатах Европы с 1968 года, является 3-кратным чемпионом Европы (1972, 1980, 1996) и 3-кратным вице-чемпионом (1976, 1992, 2008).

На Чемпионате Европы 2008 года команда Иоахима Лёва в финале со счётом 0:1 уступила сборной Испании; с таким же счётом был проигран и полуфинальный матч с тем же соперником на Чемпионате мира 2010 года. Но это поражение в официальных матчах до сегодняшнего дня остаётся последним: выиграв на ЧМ-2010 матч за 3-е место, сборная Германии и отборочный турнир Евро-2012 прошла, одержав 10 побед в 10 матчах, забив 34 мяча и пропустив 7. Кроме Германии, 100-процентный результат имеет только сборная Испании; при этом соперников в группе у Германии было пять, в то время как у Испании — четыре.

В настоящее время сборная Германии занимает 2-е место в рейтинге ФИФА.

К третьему матчу сборная Германия подошла с шестью очкам и двумя победами. Для того чтобы занять первое место в группе немцам было достаточно ничьей. В последнем матче сборная Германии победила сборную Дании со счетом 2:1 и осталась на первой позиции в группе. Таким образом, сборная Германия является единственной, кто в групповом этапе набрал максимально возможное число очков — 9 в 3 матчах. Свою победную серию немцы продлили до 14 матчей.

Высшим достижением сборной Португалии на чемпионатах Европы пока остаётся серебро, завоёванное в 2004 году: в финальном матче португальцы уступили сборной Греции со счётом 0:1. На Чемпионате Европы 2008 года португальцы сумели дойти лишь до четвертьфинала, где со счётом 2:3 потерпели поражение от сборной Германии.

На Чемпионате мира 2010 года сборная Португалии, заняв в своей группе 2-е место, в 1/8 получила в соперники будущего чемпиона — сборную Испании и проиграла ей со счётом 0:1.
 
Перед самым началом отборочного турнира Евро-2012 сборная Португалии лишилась своего тренера — Карлуша Кейруша и стартовала, под руководством его ассистента, крайне неудачно, сыграв вничью Кипром и проиграв Норвегии. Новому наставнику, Паулу Бенту, удалось выровнять ситуацию; тем не менее, оказавшись в одной группе со сборной Дании и проиграв ей последний матч со счётом 1:2, португальцы заняли в результате 2-е место, и пробиваться в финальную часть турнира им пришлось через стыковые матчи со сборной Боснии и Герцеговины: первый матч закончился нулевой ничьёй, второй команда Бенту выиграла с крупным счётом — 6:2.

В рейтинге ФИФА сборная Португалии за последние месяцы поднялась с 7-го места на 5-е.

Перед третьим матчем у сборной Португалии было три очка, столько же — у сборной Дании, которой в последнем матче предстояла встреча с командой Лёва. Для выхода в четвертьфинал португальцам нужна была победа над голландцами, но в случае поражения датчан сборную Португалии устроила бы и ничья. Команде Паулу Бенту в нелёгкой борьбе удалось взять верх над сборной Нидерландов со счетом 2:1, в то время как параллельный матч закончился с таким же счетом в пользу немцев.

Стадионы 
3 матча группового этапа пройдет на стадионе Металлист в Харькове и 3 матча группового этапа на Арене Львов во Львове.

1 тур

Матч № 3. Нидерланды — Дания

Матч № 4. Германия — Португалия

Положение после тура

2 тур

Матч № 11. Дания — Португалия

Матч № 12. Нидерланды — Германия

Положение после тура

3 тур

Матч № 19. Португалия — Нидерланды

Матч № 20. Дания — Германия

Итоги

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Европы. Группа B.сайт УЕФА

Группа A